Dracone (in greco: Δράκων, Dràkon) è stato il nome di diversi uomini nella Grecia Antica.

Medici
Molti medici della famiglia di Ippocrate si chiamavano così:
 Dracone I, visse tra il V e il IV secolo a.C., era figlio di Ippocrate II. Era fratello di Tessalo. Galeno ci dice che alcuni scritti di Ippocrate sono da attribuire a lui.
 Dracone II, secondo la Suda fu figlio di Tessalo e nipote di Ippocrate II. Fu il padre di Ippocrate IV e sarebbe stato il fratello di Ippocrate III. Pare sia vissuto nel IV secolo a.C.
 Dracone III, secondo la Suda, fu il figlio di Ippocrate IV.

Legislatori
 Dracone, visse nel VII secolo a.C. e fu un giurista e politico ateniese, il primo legislatore dell'antica Atene.

Mitologia e ufologia
 Dracone o Draconiano, essere mitologico rettiliano associato alla costellazione di Alpha Draconis

Note

Pagine correlate 
Dragone (disambigua)